Vítor da Mauritânia, dito Mouro e conhecido em latim como Victor Maurus, foi um mártir cristão. Nascido numa família cristã, ele era um soldado romano servindo na guarda pretoriana. Após ele ter destruído alguns altares pagãos, ele foi preso e morto cozido vivo por volta de 303 d.C.

Devoção 
Gregório de Tours afirmou que milagres teriam ocorrido sobre o seu túmulo e uma igreja foi construída sobre o suposto local. A devoção de São Vítor foi promovida particularmente por Santo Ambrósio, o bispo de Milão do século IV, e diversas igrejas foram dedicadas a ele na cidade e por toda a Diocese de Milão e redondezas.

Ligações externas 

 

Santos da África
Santos da Argélia
Santos do Império Romano
Vitor
Primeiros cristãos mártires
Pessoas executadas cozidas vivas
Romanos antigos do século III
Romanos antigos do século IV
Mauritânia romana